Der kleine Prinz steht für:

 Der kleine Prinz, Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry
 Der kleine Prinz (1954), deutscher Fernsehfilm von Fritz Umgelter
 Der kleine Prinz (1966), deutscher Spielfilm von Konrad Wolf
 Der kleine Prinz (1974) (Originaltitel The Little Prince), britisches Filmmusical von Stanley Donen
 Der kleine Prinz (1990), deutsch-österreichischer Zeichentrickfilm von Theo Kerp
 Der Kleine Prinz (2015) (Originaltitel The Little Prince), französischer Animationsfilm von Mark Osborne
 Der kleine Prinz (Fernsehserie), französisch-deutsche Fernsehserie (2010–2013)

Siehe auch:
 Aktion kleiner Prinz
 Tatort: Kleine Prinzen
 Le Petit Prince